Ро́дос () — община (дим) в Греции на острове Родос. Входит в состав периферийной единицы Родос в периферии Южные Эгейские острова. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 1400,681 квадратного километра. Плотность 82,45 человека на квадратный километр. Административный центр — Родос. Димархом на местных выборах 2019 года избран Андониос Камбуракис ().

Община Родос создана в 1948 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине Родос присоединены упразднённые общины Архангелос, Атавирос, Афанду, Иалис, Калитье, Камир, Линдос, Петалудес, Южный Родос.

Административное деление 

Община (дим) Родос делится на 10 общинных единиц.

Примечания

Ссылки
 

Родос
Димы Греции